Restitutus ist das Cognomen folgender Personen:

 Gaius Mulvius Ofillius Restitutus, römischer Offizier (1. Jhd.)
 Lucius Alfius Restitutus, römischer Offizier (1./2. Jhd.)
 Marcus Claudius Restitutus, römischer Offizier (2. Jhd.)